Елизабет може да се отнася за:
 Личности
 Елизабет I – кралица на Англия
 Елизабет II – кралица на Англия
 Елизабет Баварска (1876-1965) – кралица на белгийците

 Градове в САЩ
 Елизабет (Колорадо)
 Елизабет (Ню Джърси)

 Други
 Елизабет – британски филм от 1998 г.